

Toponyme 
 Tahiti Nui - littéralement, en langue tahitienne : la grande Tahiti, la partie principale située au nord-ouest de l'île de Tahiti.

Voir aussi 
Le nom de Tahiti Nui est réutilisé dans plusieurs autres dénominations diverses :

 Air Tahiti Nui (ATN), compagnie aérienne française basée en Polynésie française, créée en 1996.
 Tahiti Nui TV (TNTV), chaîne de télévision de la Polynésie française.
 Tahiti Nui Satellite, un bouquet télévisé satellite devenu Vini TV, diffusant entre autres TNTV.
 Ordre de Tahiti Nui, un ordre honorifique de la Polynésie française.
 ’Ia ora ’o Tahiti Nui, l'hymne de la Polynésie française. 
 Tahiti Nui Va'a, course de pirogues polynésiennes (va'a) biennale.
 le Tahiti Nui VIII, un navire roulier livré en 2007, desservant les îles de la Polynésie française.